Druga hrvatska nogometna liga sezone 2008./09. bila je 18. izdanje 2. HNL, a igrala se kao jedinstvena liga, kao i sezonu ranije. Novi drugoligaši su bili Međimurje (iz Prve HNL), te Lokomotiva, Suhopolje, Junak i Karlovac (iz 3. HNL). Naslov prvaka osvojila je Istra 1961, a uz nju, u Prvu HNL izravno su se kvalificirali i Karlovac, Lokomotiva te Međimurje, nakon što je Slavonac odustao od prelaska u viši rang. U razigravanju, Hrvatski dragovoljac je poražen protiv posljednjeplasirane momčadi 1. HNL, Croatije Sesvete.

Ljestvica 
Završna ljestvica:

Napomena:  = momčadi koje su se plasirale u 1. HNL
Napomena:  = momčadi koje su ispale u 3. HNL

Rezultati 

Domaćin je u lijevom stupcu.
Boje:  = pobjeda domaćina;  = neriješeno;  = pobjeda gostiju.

Statistika 

utakmice koje su završile pobjedom domaćina: 132 (55%)
utakmice koje su završile neriješeno: 55 (23%) 
utakmice koje su završile pobjedom gosta: 53 (22%) 
ukupan broj golova: 612 
postotak golova koje su postigli domaći sastavi: 64% 
postotak golova koje su postigli gostujući sastavi: 38% 
prosječan broj golova po utakmici: 2,55 
najviše postignutih pogodaka na jednoj utakmici: 4 – Marijan Vuka (Međumurje), Zoran Zekić (Moslavina)
najveća pobjeda: 9:1 - Međimurje - Junak
najbolji učinak na domaćem terenu: Istra 1961 - 13 pobjeda, 1 neriješena, 1 poraz
najbolji učinak na gostujućem terenu: Karlovac - 7 pobjeda, 3 neriješenih, 5 poraza
klub s najviše postignutih pogodaka: Međimurje - 61klub s najmanje primljenih pogodaka: Slavonac - 18

Kvalifikacije za 1. HNL  
 
1.utakmica NK Hrvatski dragovoljac  -  NK Croatia Sesvete   0:0

2.utakmica  NK Croatia Sesvete  - NK Hrvatski dragovoljac    2:1

Croatia Sesvete je izborila ostanak u 1. HNL.

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008
 2